Un ovaire en botanique,
 Un ovaire en anatomie.